Ana Woodville, vizcondesa de Bourchier (c. 1438 – 30 de julio de 1489) fue una noble inglesa. Hermana menor y dama de compañía de la reina consorte Elizabeth Woodville, contrajo matrimonio en dos ocasiones: Primero con William Bourchier, vizconde de Bourchier, y más tarde con George Grey, II conde de Kent. Ana fue abuela de Anne Bourchier, VII baronesa Bourchier, y antepasada de Robert Devereux, II conde de Essex.

Familia 
Lady Ana Woodville nació en torno a 1439 en Grafton Regis, Northampsonshire, como la segunda hija de los catorce hijos de Ricardo Woodville, I conde de Rivers, y Jacquetta de Luxemburgo. Su hermana mayor, Elizabeth, llegó a ser reina consorte de Eduardo IV de Inglaterra.

Los abuelos paternos de Ana fueron Sir Richard Wydeville y Joan Bedlisgate, y sus abuelos maternos fueron Pedro de Luxemburgo, conde de Saint-Pol, Conversano y Brienne, y Margarita de Balzo. En 1466, un año después de la coronación de su hermana, Ana se convirtió en su dama de compañía con un salario de cuarenta libras anuales.

Matrimonios e hijos 
Antes del 15 de agosto de 1467, Ana se había casado con William Bourchier, vizconde de Bourchier, hijo y heredero de Henry Bourchier, I conde de Essex e Isabel de York, tía del rey Eduardo.

Así, Ana fue parte de uno de los muchos arreglos matrimoniales de la reina Isabel para emparentar a sus hermanos con las familias más aristocráticas del reino, y así aumentar el poder, prestigio y riqueza de los Woodville. Esta conducta egoísta y ambiciosa de la reina, puso a la Cámara de los Comunes y a la vieja nobleza en contra de los Woodville; Ricardo Neville, primo y antiguo partidario de Eduardo, volvió su lealtad hacia los Lancaster por su odio hacia los Woodville, de hecho fue quien mandó la ejecución del conde de Rivers y su hijo Juan, prisioneros de los Lancaster tras perder en la batalla de Edgecote Moor

William y Ana recibieron tierras con las rentas de cien libras anuales. Ana fue propietaria, brevemente, de las mansiones de Nether Hall y Over Hall, Suffolk, anteriormente propiedad de James Butler, V conde de Ormond, apoyo de la reina Margarita de Anjou que decapitado por traición tras la batalla de Towton y cuyas propiedades fueron repartidas.

El 14 de abril, William luchó en la batalla de Barnet dentro del bando de los York, quienes disfrutaron una victoria decisiva.

Ana tuvo tres hijos con su marido:

 Henry Bourchier, II conde de Essex,  VI barón Bourchier, vizconde Bourchier, II conde de Eu (1471-13 de marzo de 1540), casado con Mary Say, con quien tuvo una hija: Anne, VII baronesa Bourchier, su única heredera. Primera esposa de William Parr, I marqués de Northampton, a quien abandonó por su amante, lo que resultó el origen de un escándalo que convellevo la pérdida de buena parte de su patrimonio.
 Cecily Bourchier (m. 1493), casada con John Devereux, VIII barón Ferrers de Chartley, con quien tuvo un hijo, Walter Devereux, I vizconde de Hereford, y una hija, Anne Devereux.  Robert Devereux, II conde de Essex fue un destacado descendiente de Walter y su esposa, Mary Grey, hija de Thomas Grey, I marqués de Dorset, y Cecily Bonville.
 Isabel Bourchier (1477 – después de 1500), murió soltera.

William murió el 26 de junio de 1480. Poco después, se casó con George Grey, heredero de Edmund Grey, I conde de Kent. Como George no heredó el título hasta 1490, un año después de la muerte de Ana, esta nunca fue condesa de Kent. Es matrimonios solo tuvo un hijo: Richard Grey, III conde de Kent (1481 - 3 de mayo de 1524), quien murió sin descendencia y enormemente arruinado.

Caída de los Woodville 

En 1483,  la fortuna de la familia Woodville cayó en espiral dada la muerte de Eduardo IV. Elizabeth se convirtió en la madre del nuevo rey, Eduardo V; aal menos hasta que en junio el matrimonio de Isabel fue invalidado alegando el matrimonio previo con Leonor Talbot, por lo que Eduardo V fueron nombrado ilegítimos y el Lord Protector, Ricardo de Gloucester], tomó la corona para así por el acta Titulus Regius. La reina viuda (titulada Dama Grey) y sus hijas hubieron de refugiarse en sagrado, mientras que sus hijos eran retenidos en la Torre de Londres. El 25 de junio de 1483, Antonio Woodville, II conde de Rivers, y su sobrino, Ricardo Grey.

Muerte 

Ana Woodville, vizcondesa de Bourchier, murió el 30 de julio de 1489, con unos cincuenta y un años. Su muerte ocurrió casi cuatro años después de la victoria en la batalla de Bosworth del rey Enrique VII, casado con la sobrina de Ana, Isabel de York. Fue enterrada en Warden, Bedfordshire.

Un año después de su muerte, su esposo se casó con Catherine Herbert, hija de William Herbert, I conde de Pembroke y Anne Devereux, con quien tuvo cuatro hijos.

Ancestros

Referencias 

Woodville
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Condesas de Inglaterra
Damas de compañía de Inglaterra